Gremsl ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Gremsl (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Daniel Gremsl (* 1992), österreichischer Fußballspieler